Bosznia-Hercegovina
Grandići falu Foča községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Grandići falu Barban községben, Isztria megyében